Die European Indoors 1996 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Saalsporthalle in Zürich. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 12. bis 20. Oktober 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Zürich